66. Sinfonie steht für:
 66. Sinfonie (Haydn)
 66. Sinfonie (Hovhaness)